Абдулманапов — фамилия; имеет женскую форму Абдулманапова.
 Абдулманапов, Магомед-Загид (1924—1944) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант.
 Абдулманапова, Аминат Абдулманаповна (род. 1946) — советская и российская даргинская поэтесса, прозаик и публицист.